Mattei puede referirse a:

Personas 
 Andrés Ramos Mattei, historiador puertorriqueño
 Bruno Mattei, director de cine y editor cinematográfico italiano
 Enrico Mattei, político e industrial italiano
 Ettore Mattei, anarquista italiano
 Giovanni Ettore Mattei, botánico italiano
 Jean-François Mattei, médico y político francés
 Janet Akyüz Mattei, astrónoma turco-estadounidense
 Olga Elena Mattei, poeta antioqueña
 Peter Mattei, barítono sueco
 Teresa Mattei, política italiana, militante comunista en su juventud y partisana

Miscelánea 
El caso Mattei, película de 1972 dirigida por Francesco Rosi
 Rocchetta Mattei, fortaleza ubicada en el municipio de Grizzana Morandi, en Emilia-Romaña (Italia)